Дайанн Рофф-Стейнроттер (, род. 24 марта 1967 года, Ворсо) — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. Наиболее успешно выступала в гигантском слаломе и супергиганте.

В Кубке мира Рофф дебютировала 7 марта 1984 года, в марте 1985 года одержала свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира, в гигантском слаломе. Всего имеет на своём счету 2 победы на этапах Кубка мира, по одной в гигантском слаломе и супергиганте. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, являются для Рофф 10-е места в сезонах 1989/90 и 1991/92.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари заняла 12-е место в гигантском слаломе и 15-е место в слаломе.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе, показав одинаковый результат с австрийкой Анитой Вахтер, кроме этого стартовала в супергиганте, но сошла с дистанции.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере стала чемпионкой в супергиганте, так же стартовала в гигантском слаломе но сошла во второй попытке.

За свою карьеру участвовала в трёх чемпионатах мира, на чемпионате мира 1985 года стала чемпионкой в гигантском слаломе.

Завершила спортивную карьеру в 1994 году, в 2003 году была включена в Зал славы лыжного спорта США.

Победы на этапах Кубка мира (2)

Ссылки 
 
 

Родившиеся в штате Нью-Йорк
Горнолыжники США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту